Orpington est une ville de la banlieue de Londres.
 Orpington est une circonscription électorale située au Sud de Londres et couvrant notamment la ville d'Orpington
L'Orpington est une race de poule domestique originaire du Kent.
L'Orpington est une race de canard domestique originaire du Kent.